Yona (Burkina Faso), plaats in Burkina Faso
 Yona (Guam), gemeente op Guam
 Yona of Yavana, Griekstaligen in het Hindoeisme